Ázere ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Ázere (Arcos de Valdevez)
 Ázere (Tábua)